Dit artikel geeft de stamboom van Mohammed weer.

Stamboom 

 Let op dat directe afstamming vetgedrukt wordt afgebeeld.
 Een * geeft aan dat de huwelijksvolgorde betwist wordt.

Externe links 
 Family Tree Adam to Muhammad
 The Tribe of Quraish

Mohammed